
Termin -{PE}- ima više značenja.

 Fosfatidiletanolamin, fosfolipid
 Polietilen, plastični polimer